US Open-mesterskabet i herresingle 2017 er den 137. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen er en del af US Open 2017 og bliver spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere bliver spillet i perioden 28. august - 10. september 2017, mens kvalifikationen afvikles den 22. - 25. august 2017.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som i finalen på 2 timer og 27 minutter besejrede Kevin Anderson med 6-3, 6-3, 6-4, og som dermed vandt US Open-mesterskabet i herresingle for tredje gang, efter at han tidligere havde vundet titlen i 2010 og 2013. Sejren var den 16. grand slam-titel i alt Nadals karriere og den anden grand slam-titel i 2017, idet han også havde vundet French Open-titlen. Han blev dermed den sjette spiller i den åbne æra, der vandt herresingletitlen mindst tre gange, og samtidig forsvarede spanieren førstepladsen på ATP's verdensrangliste, som Roger Federer ved denne turnering ellers havde haft mulighed for fravriste ham.

Kevin Anderson var seedet som nr. 28 og havde kvalificeret sig til i en grand slam-finale for første gang i sin karriere. Han var endvidere den første sydafrikanske grand slam-finalist i herresingle siden Kevin Curren var i Australian Open-finalen i 1984 og den første US Open-finalist i herresingle fra det land siden Cliff Drysdale i 1965.

Stan Wawrinka var forsvarende mester men stillede ikke op til sit titelforsvar på grund af en knæskade, der holdt ham ude i hele anden halvdel af sæsonen, og som satte en stopper på hans ubrudte række på 50 grand slam-turneringer i træk, der startede ved French Open 2005. Samme skæbne overgik det foregående års finalist, Novak Djokovic. En skade i albuen medførte, at han også gik også glip af anden sæsonhalvdel,
og dermed måtte turneringen for første gang siden 1971 gennemføres uden de to finalister fra det foregående års mesterskab. Derudover havde også 2014-finalisten, Kei Nishikori, og den tidligere Wimbledon-finalist, Milos Raonic, været nødt til at melde afbud – begge på grund af en håndledsskade. To dage før turneringens start indløb endvidere afbud fra andenseedede Andy Murray, som ikke have formået at komme sig over den hofteskade, der havde plaget ham siden Wimbledon-mesterskaberne, og derfor deltog kun seks af de 11 bedste spillere på ATP's verdensrangliste i mesterskabet.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 20.976.400 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 10 % i forhold til året før.

Højdepunkter 

Den nederste halvdel af lodtrækningen var præget af flere overraskelser, og ingen af de otte ottendedelsfinalister i den turneringshalvdel havde tidligere været i en grand slam-finale i herresingle, og kun Sam Querrey havde tidligere været i en semifinale.

Kvartfinaler 

Tirsdag den 5. september spilledes de to kvartfinaler i den nederste halvdel af lodtrækningen, og 12.-seedede Pablo Carreño Busta blev den første til at kvalificere sig til semifinalerne, da han besejrede Diego Schwartman med 6-4, 6-4, 6-2. I den anden kvartfinale vandt Kevin Anderson over den sidste tilbageværende amerikaner, Sam Querrey, med 7-6, 6-7, 6-4, 7-6 i en kamp, der varede 3 timer og 26 minutter, og som først sluttede kl. 01:51. Dermed blev Anderson den første sydafrikanske grand slam-semifinalist siden Wayne Ferreira ved Australian Open 2003 og den første sydafrikaner, der nåede så langt ved US Open, siden Cliff Drysdal i 1965. Hverken Carreño Busta eller Anderson havde tidligere spillet sig frem til en grand slam-semifinale.

I den øverste halvdel af lodtrækningen blev kvartfinalerne spillet onsdag den 6. september. I den ene besejrede topseedede Rafael Nadal den 19-årige Andrej Rublev med 6-1, 6-2, 6-2 og gik dermed videre til US Open-semifinalen for første gang siden US Open-mesterskabet i herresingle 2013,, mens Juan Martín del Potro i den anden kvartfinale besejrede Roger Federer med 7-6, 3-6, 7-6, 6-4, hvorved argentineren forhindrede det første møde mellem Federer og Nadal ved US Open.

Semifinaler

Finale

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. juli 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
2 lucky losere (market med LL) erstattede to af de direkte kvalificerede spillere, der meldte afbud efter starten på kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 21. august 2017 blev seedet. Eftersom andenseedede Andy Murray meldte afbud, blev der udpeget endnu en seedet spiller, Philipp Kohlschreiber, som nr. 33.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 21. august 2017 er angivet.

20-årige Tommy Paul gjorde sig fortjent til sit wildcard ved at vinde US Open Wild Card Challenge 2017, mens 17-årige Patrick Kypson sikrede sig et wildcard ved at vinde det amerikanske U18-mesterskab. Thai-Son Kwiatkowski blev NCAA-mester i herresingle i 2017.

Kvalifikanter 

16 spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

To spillere fra kvalifikationen opnåede adgang til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 22. - 25. august 2017.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Maximiliam Marterer
  Denis Shapovalov
  Radu Albot
  Václav Šafránek
  J.C. Aragone
  Mikhail Kukusjkin
  Cameron Norrie
  Stefano Travaglia
  Cedrik-Marcel Stebe
  Adrián Menéndez-Maceiras
  Vincent Millot
  John-Patrick Smith
  Evan King
  Nicolas Mahut
  Darian King
  Tim Smyczek

På grund af sene afbud fra to af de direkte kvalificerede spillere i hovedturneringen, opnåede følgende spillere adgang til hovedturneringen som lucky losers.

  Leonardo Mayer
  Lukáš Lacko

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2017
 US Open-mesterskabet i herredouble 2017
 US Open-mesterskabet i damedouble 2017
 US Open-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2017
2017
ATP World Tour 2017